Airton Vieira de Souza ou simplesmente Airton Vieira (Porto Alegre, 15 de fevereiro de 1968) é um escritor, violonista, compositor e cantor brasileiro.

Compositores do Rio Grande do Sul
Escritores do Rio Grande do Sul
Violonistas do Rio Grande do Sul
Cantores do Rio Grande do Sul
Naturais de Porto Alegre